Florenci (prefecte del pretori) (Florentius), prefecte pretorià de les Gàl·lies durant el regnat de Constanci II
 Florenci Mauné i Marimont (Figueres, 1925 - 1995), intèrpret i compositor musical.
 Florenci Vila Serra (Cornellà de Llobregat, 1927), soci fundador de la Unió Excursionista de Catalunya.
 Florenci de Sevilla (s. V), religiós d'Hispalis (actual Sevilla) venerat com a sant.
 Florenci de Viena (s. IV), bisbe de Viena del Delfinat, venerat com a sant.
 Florenci d'Urgell, fou bisbe d'Urgell entre l'any 840 i l'any 850